Калькутта — многозначный термин.
 Калькутта (город)
 Калькутта (аэропорт)
 Калькутта (фильм, 1947)